Der Mercedes Cup 2006 war ein Tennisturnier, welches vom 17. bis 23. Juli 2006 in Stuttgart stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Amersfoort die Dutch Open Tennis und in Indianapolis die RCA Championships gespielt, welche anders als der Mercedes Cup, der zur ATP International Series Gold zählte, nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Spanier Rafael Nadal, der in diesem Jahr nicht erneut am Turnier teilnahm. Nachdem der dreimalige Finalist Gastón Gaudio schon in seiner ersten Runde ausschied, kamen die anderen drei am höchsten gesetzten Spieler alle ins Halbfinale. Im Finale setzte sich dann David Ferrer in fünf Sätzen gegen José Acasuso durch, der im Vorjahr den Doppeltitel gewonnen hatte. Für Ferrer war es der zweite Karrieretitel; den ersten hatte er 2002 ebenfalls gegen Acasuso gewonnen.
Im Doppel gewannen die Argentinier José Acasuso und Sebastián Prieto das Turnier im Vorjahr. Nur Prieto trat zum Doppel an und schied dort in der zweiten Runde aus. Gaudio gewann mit Maks Mirny das Finale. Sie gewannen ihren einzigen gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die acht am besten platzierten Spieler im Einzel erhalten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 665.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 690.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Stuttgart